Clouds (nuvole in lingua inglese) può riferirsi a:

 Clouds – gruppo musicale scozzese fondato negli anni 1960
 The Clouds – gruppo musicale scozzese fondato negli anni 1980
 The Clouds – gruppo musicale australiano fondato negli anni 1990
 Clouds – gruppo musicale statunitense fondato negli anni 2000
 Clouds – album di Joni Mitchell del 1969
 Clouds – album dei Tiamat del 1992
 Clouds – uno dei dischi contenuti in A Box of Dreams di Enya del 1997
 Clouds – album di Lee Ranaldo del 1997